Orava se poate referi la:

 Orava, regiune istorică în Slovacia și Polonia
 Orava, râu în Slovacia
 Orava, lac în Slovacia
 Orava, comună în Estonia
 Orava, sat în Estonia
 Orava, castel în Slovacia